Saint-Hubert steht für:
 Saint-Hubert (Québec), ein Stadtteil von Longueuil in Kanada
 Schloss Hubertus (Frankreich) (frz. Château de Saint-Hubert) in Chavenon, Département Allier

Gemeinden:
 Saint-Hubert (Belgien), Provinz Luxemburg, Belgien
 Saint-Hubert (Moselle), Département Moselle, Frankreich
 Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, Québec, Kanada
 

Siehe auch:
 St. Hubert
 Pont Saint-Hubert